Ово је списак највећих градова у Европи по броју становника.

Види још

Спољашње везе